

Топоніми 

Села:
 Демня — Львівська область, Стрийський район
 Демня — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район

 Демня — історична назва теперішньої південної околиці у місті Сколе Львівської області

Спорт 
 СКК «Демня» — аматорський футбольний клуб із села Демня Миколаївського району Львівської області